O Torneio Interzonal de 1955 foi um torneio de xadrez com o objetivo de selecionar os jogadores qualificados a participar do Torneio de xadrez de Amsterdã de 1956, que foi o Torneio de Candidatos do ciclo 1957-1957 para escolha do desafiante ao título no Campeonato Mundial de Xadrez de 1957. A competição foi realizada em Gotemburgo de 14 de agosto a 23 de setembro e teve como vencedor Vasily Smyslov.

Tabela de resultados 

Os nomes em fundo verde claro indicam os jogadores que participaram do torneio de Candidatos do ano seguinte:

{| class="wikitable"
|+ Torneio Interzonal de 1955, Gotemburgo, Suécia
|-
!  !! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! Total !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1||David Bronstein||xx||1||1||=||1||=||=||=||=||=||=||=||=||=||1||1||1||1||1||1||1||15.0||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2||Paul Keres||0||xx||1||=||=||=||=||=||1||=||1||1||1||=||1||1||0||1||=||=||1||13.5||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3||Oscar Panno||0||0||xx||=||0||1||=||=||1||=||1||1||1||=||=||1||=||1||1||1||=||13.0||
|- style="background:#ccffcc;"
| 4||Tigran Petrosian||=||=||=||xx||=||=||=||=||=||=||=||=||1||=||=||=||1||=||1||1||1||12.5||
|- style="background:#ccffcc;"
| 5||Efim Geller||0||=||1||=||xx||=||=||1||=||0||=||=||=||0||1||=||1||1||1||=||1||12.0||111.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 6||Lázlóo Szabó||=||=||0||=||=||xx||=||=||=||=||=||0||=||=||1||=||1||1||1||1||1||12.0||108.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 7||Miroslav Filip||=||=||=||=||=||=||xx||=||0||=||=||=||1||=||0||1||=||=||=||1||1||11.0||104.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 8||Herman Pilnik||=||=||=||=||0||=||=||xx||0||=||=||=||=||1||1||=||=||=||=||1||1||11.0||102.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 9||Boris Spassky||=||0||0||=||=||=||1||1||xx||1||0||0||=||1||=||=||1||0||1||1||=||11.0||102.50
|-
| 10||Georgui Ilivitsky||=||=||=||=||1||=||=||=||0||xx||=||0||0||=||=||1||=||=||1||=||1||10.5||100.50
|-
| 11||Luděk Pachman||=||0||0||=||=||=||=||=||1||=||xx||=||=||=||1||=||=||=||1||=||=||10.5||99.25
|-
| 12||Miguel Najdorf||=||0||0||=||=||1||=||=||1||1||=||xx||0||0||0||=||=||1||=||1||0||9.5||94.00
|-
| 13||Carlos Enrique Guimard||=||0||0||0||=||=||0||=||=||1||=||1||xx||=||1||0||1||=||0||=||1||9.5||89.50
|-
| 14||Braslav Rabar||=||=||=||=||1||=||=||0||0||=||=||1||=||xx||=||=||=||0||0||1||0||9.0||93.50
|-
| 15||Andrija Fuderer||0||0||=||=||0||0||1||0||=||=||0||1||0||=||xx||1||1||1||1||0||=||9.0||81.25
|-
| 16||Wolfgang Unzicker||0||0||0||=||=||=||0||=||=||0||=||=||1||=||0||xx||=||=||=||1||1||8.5||
|-
| 17||Gideon Stahlberg||0||1||=||0||0||0||=||=||0||=||=||=||0||=||0||=||xx||1||=||=||1||8.0||74.00
|-
| 18||Arthur Bisguier||0||0||0||=||0||0||=||=||1||=||=||0||=||1||0||=||0||xx||=||1||1||8.0||70.50
|-
| 19||Antonio Medina Garcia||0||=||0||0||0||0||=||=||0||0||0||=||1||1||0||=||=||=||xx||0||0||5.5||53.25
|-
| 20||Johannes Donner||0||=||0||0||=||0||0||0||0||=||=||0||=||0||1||0||=||0||1||xx||=||5.5||49.25
|-
| 21||Bogdan Sliwa||0||0||=||0||0||0||0||0||=||0||=||1||0||1||=||0||0||0||1||=||xx||5.5||48.50
|}

Torneios Interzonais de xadrez
1955 no xadrez
Desporto na Suécia em 1955